Henryk Albin Tomaszewski (1906–1993) – polski rzeźbiarz
 Henryk Tomaszewski (1914–2005) – polski grafik i rysownik
 Henryk Tomaszewski (1919–2001) – polski tancerz, mim, choreograf i reżyser teatralny

 Henryk Ryszard Tomaszewski – historyk ewangelikalnego protestantyzmu, biznesmen